

Жанама — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Жанама — село, Алакольський район, Жетисуська область